VIII сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1999 году в период с 5 апреля по 6 ноября.

Команды 
В сезоне 1999 года во втором дивизионе были заявлены 108 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Кубань» (Славянск-на-Кубани) на «Славянск»
 «Сибирь» (Курган) на «Курган»

 «Спартак» (Брянск) на «Спартак-Пересвет»
 «Энергия» (Урень) на «Энергетик»

«Космос» из Долгопрудного перебазировался в Электросталь.

По ходу сезона «Торпедо» (Арзамас) сменило название на «Арзамас».

«Запад» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Торпедо-2» (Москва) 0:2 «Спартак» (Щёлково) был аннулирован. Команде «Торпедо-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Юг» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Урал» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Нефтяник» (Похвистнево) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Самотлор-XXI» (Нижневартовск) было снято 12 очков из-за неуплаты по трансферам двух игроков.

Лучшие бомбардиры:

Финальный этап 
Команды, занявшие первые места в своих зонах, были разбиты на пары. Победитель по сумме двух матчей выходил в Первый дивизион. Повышения в классе добились «Спартак-Чукотка» (Москва), «Лада-Тольятти-ВАЗ» (Тольятти) и «Носта» (Новотроицк).

Первые матчи

«Носта» (Новотроицк) — «Металлург» (Новокузнецк) 3:1

«Спартак-Чукотка» (Москва) — «Автомобилист» (Ногинск) 1:1

«Лада-Тольятти-ВАЗ» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) 2:1

Ответные матчи

«Металлург» (Новокузнецк) — «Носта» (Новотроицк) 2:1

«Автомобилист» (Ногинск) — «Спартак-Чукотка» (Москва) 1:4

«Кубань» (Краснодар) — «Лада-Тольятти-ВАЗ» (Тольятти) 1:1

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1999

1999
Футбол в России в 1999 году